Михаил Михайлович Бениславский (; 5 ноября 1860 — 1 февраля 1933) — польский помещик, депутат Государственной думы II созыва от Витебской губернии.

Биография 
Родился в польской дворянской семье герба Побог в имении Узульмуйжа Режицкого уезда Витебской губернии. Отец — Михаил Александрович Бениславский (1826—1868), мать — Ида Ядвига, урождённая Шадурская (Szadurska) герба Циолек (1841—?). Выпускник Рижского политехнического училища. Служил генеральным консулом Дании в Санкт-Петербурге. Владел родным имением Узульмуйжа Режицкого уезда площадью 157 десятин. В момент выборов в Думу оставался внепартийным, по политическим взглядам был близок к умеренным.

7 февраля 1907 был избран в Государственную думу II созыва от общего состава выборщиков Витебского губернского избирательного собрания. В думских материалах был определён как «народовец». По одним сведениям входил в состав Польского коло, однако по другим, нуждающимся в подтверждении сведениям, состоял в группе Западных окраин. Был председателем 4-го отдела Думы. Состоял в думской комиссии о нормальном отдыхе служащих в торговых и ремесленных заведениях.

Подробности дальнейшей биографии неизвестны. Скончался 1 февраля 1933 года в Варшаве, похоронен на кладбище Старые Повонзки, участок 107, ряд 6, место 16.

Семья 
 Жена — Амелия, урождённая Сволынская герба Массальского (1858—1890).
 Сын — Михал (1884—1971)
 Сын — Юлиан (1885—1972)
 Дочь — Ядвига (1890—1923).
 Брат — Александр Виктор (1855—1855), умер в младенчестве
 Сестра — Мария Бронислава, в замужестве Горская (1856—1936)
 Брат — Александр (1857—1860), умер в младенчестве
 Брат — Леон Яахим (1859—1860), умер в младенчестве
 Брат — Мечислав Станислав Адам (1862—1933)
 Сестра — Ядвига Тереса Эмилия (1863 — ?)
 Брат — Мариан Йозеф Павел (1867—1906)
 Сестра — Зофья Моника Пиния (1868—1870), умерла в младенчестве

Примечания

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 48. 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1907. С. 23. 
 Члены 2-ой Государственной Думы. С.-Петербург. Пушкинская Скоропечатня, Лештуков пер., 4 1907

Архивы 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (2-й созыв). Дело 34; Дело 559. Лист 5

Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Члены Польского коло
Консулы Дании в России
Группа Западных окраин
Похороненные на кладбище Старые Повонзки